Collegio elettorale di Saluzzo – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Saluzzo – collegio elettorale del Regno d'Italia